El término IFS, un acrónimo, puede referirse, en esta enciclopedia:

a IFS, interfaz única a todos los sistemas de archivos de routers Cisco Systems;
al Instituto de Investigación Social (en alemán, Institut für Sozialforschung), en Fráncfort del Meno;
al Instituto de Filosofía, un centro de investigación perteneciente al CSIC;
al Sistema de funciones iteradas, un método para construir fractales;
al Intergroup Financial Services Corp., un holding financiero peruano que engloba a las empresas Interbank e Interseguro;
a International Featured Standards (IFS), la Norma Internacional de Seguridad Alimentaria (IFS);
a IFS, ERP de última generación IFS.